Волшебница Басти́нда — вымышленный персонаж, злая колдунья, правительница Фиолетовой страны. Сестра другой злой волшебницы — Гингемы. Действует в книге «Волшебник Изумрудного города» А. М. Волкова; упоминается также и в других книгах Волкова о Волшебной стране.

Характер, внешность и фобии 
Бастинда, пожалуй, являлась самой опасной злодейкой в сказке «Волшебник Изумрудного города». Она также отличалась мерзким, вздорным характером.

 Уже к моменту захвата Фиолетовой страны (то есть примерно за 400 лет до основных событий сказочного цикла) Бастинда была старухой.
 Единственный глаз колдуньи мог видеть на огромные расстояния.
 Бастинда боялась темноты и воды (ей была предсказана смерть от воды, поэтому она «пятьсот лет не умывалась, не чистила зубов, пальцем не прикасалась к воде»).

История Бастинды 
До переселения в Волшебную страну Бастинда жила в Большом мире, на американском континенте. Сменить место жительства она решила, по занятному совпадению, практически одновременно с тремя другими феями — Виллиной, Стеллой и Гингемой. Во время дележа Волшебной страны между четырьмя колдуньями Бастинде по воле жребия досталась Фиолетовая страна.

Бастинда обладала властью над волками, воронами с железными клювами и чёрными пчёлами, укусы которых были смертельны. Также Бастинде принадлежала волшебная Золотая Шапка, рабами которой были Летучие Обезьяны: по древнему обычаю, Обезьяны должны были исполнить три желания владельца Золотой Шапки. С помощью Обезьян колдунья захватила власть над страной Мигунов, а позднее отразила нападение Гудвина. Кроме того, Бастинда владела волшебным зонтиком, который «переносил колдунью с места на место на манер ковра-самолёта».

Во время похода Элли и её друзей в Фиолетовую страну Бастинда лишилась волков, ворон и пчёл, но смогла одержать победу при помощи Летучих Обезьян, потратив третье и последнее волшебство Золотой Шапки. После этого никаких магических средств у Бастинды не осталось (за исключением, возможно, волшебного зонтика, пользы от которого, однако, было немного). Но поскольку никто, кроме самой колдуньи, об этом не знал, Мигуны продолжали её бояться и служить ей. Чтобы вернуть себе реальное могущество, Бастинда вынашивала планы выкрасть у Элли серебряные башмачки, доставшиеся девочке после уничтожения Гингемы.

Попытка завладеть башмачками закончилась для Бастинды плачевно. Когда колдунья посредством подлой уловки украла у Элли один башмачок, разгневанная девочка, не знавшая о губительном предсказании, окатила старуху целым ведром воды. Бастинда растаяла «как кусок сахара в стакане чая». Таким образом, в Волшебной стране больше не осталось злых волшебниц, поскольку Гингема тоже была уничтожена домиком, в котором прилетела Элли в начале первого рассказа (если только не считать Арахну, которая в те годы спала очарованным сном).

Следует отметить, что в былые времена Бастинде принадлежал ещё один магический артефакт — серебряный обруч, делающий своего хозяина невидимым. Однако обруч был похищен у Бастинды Тонконюхом XVI, будущим лисьим королём, при побеге из Фиолетового дворца, а потом достался Энни Смит.

Прообраз Бастинды 
Прообразом Бастинды послужила для Волкова Злая Ведьма Запада из сказки Л. Ф. Баума «Удивительный Волшебник из Страны Оз» (1900). Описание и действия Злой Ведьмы Запада и Бастинды в значительной степени совпадают, Волков лишь сократил некоторые второстепенные детали и сделал образ колдуньи немного реалистичнее, убрав, в частности, пассаж о том, что из укушенной Тотошкой ноги волшебницы не потекла кровь, поскольку от постоянной злобы вся кровь у колдуньи высохла много лет назад. Кроме того, Волков существенно расширил сопутствующие сцены о пребывании Элли в рабстве у Бастинды и добавил подготовку Мигунами восстания, чего не было в первоисточнике Баума. Также полностью самостоятельной является история появления Бастинды в Волшебной стране, изложенная в книге «Семь подземных королей».

Родственная связь между Бастиндой и Гингемой — тоже относится к числу добавлений. По Бауму Ведьмы Запада и Востока сёстрами не были. Однако родство между ними упоминается в знаменитом фильме Виктора Флеминга «Волшебник страны Оз» (1939), поэтому неизвестно, заимствовал ли Волков его из фильма или придумал самостоятельно.

Ещё можно отметить, что в книге Баума персонаж Злой Ведьмы Запада был безымянным.

Помимо «волковской» Бастинды известно и другое «перевоплощение» Западной Ведьмы — Эльфаба из цикла «Ведьма» (англ. «Wicked») Г. Магвайра, по первой части которого поставлен знаменитый мюзикл «Злая».

Производные от имени 
В книге «Тайна заброшенного замка» персонаж Ментахо называет Бастиндией и Гингемией вымышленные им королевства, пытаясь дезинформировать менвитского генерала Баан-Ну.

В сказочном цикле об Изумрудном городе Сергея Сухинова, частично основанном на реалиях Волшебной страны Александра Волкова, столица Фиолетовой страны называется Баста — возможно это контаминация имени Бастинды и названия реальной французской крепости-тюрьмы Бастилии, разрушенной в XVIII веке и имевшей некоторое сходство с за́мком Бастинды. (Между прочим, по версии С. Сухинова, сестра Бастинды Гингема была родом из Франции.)

Киновоплощения 
 В фильме «Волшебник Изумрудного города» (1994) режиссёра П. Арсенова роль Бастинды (а также и Гингемы) исполнила актриса Наталья Варлей.

 В 4-м эпизоде 9-го сезона сериала «Сверхъестественное» главным злодеем является Злая Ведьма Запада. В озвучке от LostFilm этот персонаж назван Бастиндой.

 В сериале «Однажды в сказке» является главным антагонистом второй половины 3-го сезона. Её имя в сериале — Зелена (Zelena). Её роль исполняет Ребекка Мэйдер.
 В фильме «Страна ОЗ» (рабочее название «Занимательная этология») — российской чёрной комедии режиссёра Василия Сигарева — актёр Александр Баширов, исполнитель роли Дюка, в конце картины представил себя в образе Бастинды.

 В американском фэнтезийном телесериале «Изумрудный город» присутствует ведьма Запад (West) в исполнении румынской актрисы Аны Улару

Примечания

Источники 
 
 
 
 
 
 
 Jack Snow, «Who’s Who in Oz», Chicago, Reilly & Lee, 1954; New York, Peter Bedrick Books, 1988.

См. также 
 Список персонажей книг Волкова о Волшебной стране — общий перечень с краткими описаниями.

Персонажи книг о Волшебной стране (Волков)
Вымышленные правители
Литературные злодеи
Волшебницы